Kaluđerec (en macedonio: Калуѓерец) es un pueblo en el oeste de Macedonia del Norte, está situado en el municipio de Makedonski Brod. El pueblo cuenta con 47 habitantes en 2002.

Demografía 
En el censo de 2002, el pueblo contaba: 
Macedonios: 46
Otros: 1

Referencias 

 www.mbrod.gov.mk Zvanična stranica opštine Makedonski Brod
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)

Localidades de Macedonia del Norte